

Населені пункти та їхні частини
 Пшезмарк — село в гміні Старий Дзежґонь Штумського повіту Поморського воєводства
 Пшезмарк — село в гміні Ельблонґ Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Пшезмарк — осада в гміні Старий Дзежґонь Штумського повіту Поморського воєводства

Примітки